TIC, sigle de trois lettres ou acronyme selon le cas, peut signifier :
 Technologies de l'information et de la communication ;
 Carbone inorganique total ;
 Technicien en identification criminelle, poste au sein de la Gendarmerie nationale française ;
 The Inspector Cluzo, un groupe de rock ;
 .

Voir aussi 
 Tic, mouvement compulsif surprenant, par son caractère brusque et inapproprié à la situation ;
 Tic de langage, Par extension, se dit de certaines habitudes de langage plus ou moins ridicules que l'on a contractées sans s'en apercevoir. Manière de s'exprimer, qui relève du procédé linguistique
 Tic, une espèce de Pokémon.
 , une onomatopée utilisée dans divers contextes et une confiserie